Jméno Jiří I. označuje vícero osob:
 Jiří I. Terter – bulharský car
 Jiří I. z Poděbrad – český král
Jiří I. Britský – britský král a hannoverský kurfiřt
 Jiří I. Saský – saský král
 Jiří I. Řecký – řecký král
 Jiří I. Gruzínský – gruzínský král
 Jiří I. Kachetský – kachetský král
 Jiří I. Pomořanský – pomořanský vévoda
 Jiří I. Sasko-Mainingenský – sasko-meiningenský vévoda
 Jiří I. Dlouhoruký – veliký kníže kyjevský
 Jiří I. Haličský – haličsko-volyňský kníže
 Jiří I. Rákoczi – sedmihradský kníže
 Jiří I. Waldecko-Pyrmontský – waldecko-pyrmontský kníže
 Jiří I. Minsterbersko-Olešnický – minsterberský a olešnický kníže a kladský hrabě
 Jiří I. Ortenburský – ortenburský hrabě
 Jiří I. Württembersko-Mömpelgardský – württembersko-mömpelgardský hrabě
 Jiří I. Hesensko-Darmstadtský – hesensko-darmastadtský lantkrabě

Rozcestníky - panovník